Camarophyllus är ett släkte av svampar. Camarophyllus ingår i familjen Hygrophoraceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Camarophyllus

en:Camarophyllus